Ba Đình (Hanoi), een quận in Hanoi
 Ba Đình (Bỉm Sơn), phường in thị xã Bỉm Sơn, provincie Thanh Hóa
 Ba Đình (Nga Sơn), een xã in huyện Nga Sơn, provincie Thanh Hóa
 Ba Đình (Thanh Hóa), phường in de stad Thanh Hóa, provincie Thanh Hóa
 Ba Đình (Hải Phòng), een eiland in de Hạ Longbaai, behorend tot de stad Hải Phòng